Эндеманн — немецкая фамилия.

 Эндеманн, Алисия (род. 1988) — немецкая актриса и певица; представляла Германию на конкурсе Мисс Вселенная 2012
 Эндеманн, Вильгельм (1825—1899) — немецкий ученый-юрист; депутат Рейхстага. 
 Эндеманн, Фридрих (1857—1936) — немецкий учёный-юрист.